Der Name Chalais steht für 

Gemeinden in Frankreich:
 Chalais (Charente) im Département Charente
 Chalais (Dordogne) im Département Dordogne
 Chalais (Indre) im Département Indre
 Chalais (Vienne) im Département Vienne
 historischer Name der Gemeinde Challex im Département Ain

Gemeinde in der Schweiz:
 Chalais VS im Kanton Wallis

Personen:
 Henri de Talleyrand-Périgord, Comte de Chalais, Günstling von Jean-Baptiste Gaston de Bourbon, duc d’Orléans